Tavannes kan syfta på: 
 Tavannes, Bern, ort och kommun i Schweiz
 Tavannes Watch, schweizisk klocktillverkare
 Gaspard de Saulx de Tavannes (1509–1573), fransk fältherre
 Nicolas de Saulx de Tavannes (1690–1759), fransk kardinal

Franska efternamn
Efternamnsförgreningssidor